СП — аббревиатура, возможно означающая:
 СП — свободное посещение.
 СП — молдавский региональный еженедельник, издаётся в Бельцах с 1994 года.
 СП — сотрудник полиции.
 СП — семейное право / положение / пособие.
 СП — структурное / самостоятельное подразделение.
 СП — санитарный / сортировочный пост.
 СП — стартовая позиция.
 СП — секционный переключатель.
 СП — секторный прицел.
 СП — сервисное / стратегическое / самостоятельное / системообразующее / совместное предприятие
 СП — справочное пособие.
 СП — счётчик простоев.
 СП — станция подслушивания.
 СП — средство поражения.
 СП — сейсмическое просвечивание.
 СП — современный писатель.
 СП — специализированный полк.
 СП — сборный / силовой пункт.
 СП — строительная / судостроительная промышленность.
 СП — специальный препарат; в маркировке, например, СП-19, СП-117.
 СП — стол производственный; в маркировке, например, СП-950.
 СП — сервис-провайдер.
 СП — секретариат президента.
 СП — строительная продукция.
 СП — совет прессы.
 СП — социология и политология.
 СП — служба поддержки / персонала.
 СП — санитарные правила (см. СанПиН).
 СП — система посадки.
 СП — спонтанный пневмоторакс.
 СП — сельсин-приёмник.
 СП — Собрание постановлений правительства СССР (СП СССР).
 СП — Счётная палата Российской Федерации (СП РФ).
 СП — студенческое правительство или студенческое самоуправление.
 СП — следящий привод или сервопривод.
 СП — субсидии на производство.
 СП — скиповый подъёмник.
 Санаторий-профилакторий
 Санитарные потери — временные потери среди личного состава формирований в военное время.
 Санитарное просвещение — раздел профилактической деятельности органов и учреждений (здравоохранения), направленный на гигиеническое обучение и воспитание населения с целью его привлечения к активному участию в охране здоровья.
 Сварочное / самолётное / сталеплавильное производство
 Светосигнальный прибор
 Свод правил
 Северное полушарие
 Сельское поселение — один из типов муниципальных образований в России.
 Семейное право — система правовых норм, регулирующих семейные отношения.
 Сексуальный партнёр — люди, вступающие в сексуальные отношения между собой.
 Сертификат происхождения
 Сигнальный процессор — специализированный микропроцессор, предназначенный для обработки оцифрованных сигналов.
 Система пожаротушения
 Системное программирование — подраздел программирования, заключающийся в работе над системным программным обеспечением, — комплексом программ, которые обеспечивают управление компонентами компьютерной системы.
 Сказочный патруль — российский анимационный мультсериал для детей, созданный студией «Паровоз».
 Скорый поезд — разновидность пассажирского поезда.
 Славянская партия — политическая партия Украины.
 Слёзная плёнка — образовавшаяся слёзная жидкость в количестве около 7 мкл посредством капиллярного эффекта и сил тяготения накапливается в конъюнктивальном мешке.
 Случайный процесс — в теории вероятностей семейство случайных величин, индексированных некоторым параметром, чаще всего играющим роль времени или координаты.
 Сметная прибыль
 Советская педагогика — журнал.
 Советский писатель
 Совместная покупка — сообщество пользователей, совместно выкупающее партии товаров.
 Солнечная панель
 Социальное партнёрство — система институтов и механизмов согласования интересов участников производственного процесса.
 Союз писателей — общественные организации, объединяющие деятелей литературы в СССР и России.
 Спаренный пулемёт — специальный пулемёт.
 Специальная психология — область психологии развития, изучающая особые состояния, возникающие преимущественно в детском и подростковом возрасте.
 Сравнительная политология
 Средний план — понятие в кинематографе, телевидении и (в меньшей степени) в фотографии, описывающее такое расположение камеры, которое позволяет акцентировать внимание зрителя на части сцены, выделяемой из общего плана.
 Стартовый комплекс — место, где стартует ракета-носитель, а также объекты, обеспечивающие доставку на стартовую площадку, проверку, заправку, подготовку и запуск космических аппаратов (ракет-носителей).
 Стартовый пистолет — спортивный звуковой сигнальный пистолет.
 Стратегическое планирование
 Страховое покрытие
 стрелковый полк — воинская часть, основное тактическое формирование пехоты РККА, во Второй мировой войне, являющееся самостоятельным административно и хозяйственно.
 Стрессовый перелом
 Струйный принтер — один из видов принтеров.
 Многозначные термины
 Северный полюс (значения)
 Социалистическая партия — партии, поставившие социализм целью своих стремлений.

Боеприпасы 
 СП-2 — советский специальный боеприпас замкнутого типа для ведения огня из бесшумного оружия.
 СП-3 — советский пистолетный боеприпас замкнутого типа для ведения огня из бесшумного оружия.
 СП-4 (7,62×41,5) — бесшумный спецпатрон для пистолета ПСС «Вул».
 СП-5, СП-6, ПАБ-9 — серия специальных патронов 9×39 мм.

Другое 
 СП-1 (селенопиран-1) — пищевая добавка.
 СП-19 (понтонный парк) — специальный понтонный парк, стоявший на вооружении инженерных войск Красной Армии в период Великой Отечественной войны.

См. также 
 SP (значения)